Типикану има више значења:
 Округ Типикану (Индијана)
 Типикану (Охајо)